Rosenquist ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Christine Rosenquist (* ~1940), schwedische Badmintonspielerin
 Gary Rosenquist, US-amerikanischer Amateurfotograf
 Gustaf Rosenquist (1887–1961), schwedischer Turner
 James Rosenquist (1933–2017), US-amerikanischer Künstler
 Thea Rosenquist (1896–1959), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Rosenqvist